Die britische Royal Navy besaß zehn Schiffe mit dem Namen HMS Gloucester nach der englischen Stadt Gloucester und plante die entsprechende Benennung eines weiteren Schiffes.

 Die erste Gloucester (Schiff, 1654) war ein 1654 vom Stapel gelaufenes 54-Kanonen-Schiff. Es sank 1682 vor Great Yarmouth. Erst im Juni 2022 wurde publik, dass das Wrack 2007 gefunden und Jahre später identifiziert wurde.
 Die zweite Gloucester (Schiff, 1695) war ein 1692 vom Stapel gelaufenes 60-Kanonen Schiff 4. Klasse, das 1706 zum Hafenschiff und 1731 abgewrackt wurde.
 Die dritte Gloucester (Schiff, 1709) war ein im Juli 1709 vom Stapel gelaufenes 60-Kanonen Schiff 4. Klasse, das von den Franzosen im Oktober 1709 gekapert wurde.
 Die vierte Gloucester (Schiff, 1711) war ein 50-Kanonen Schiff 4. Klasse, das sich von 1711 bis 1724 in Dienst befand.
 Die fünfte Gloucester (Schiff, 1737) war ein 50-Kanonen Schiff 4. Klasse, das 1737 vom Stapel lief und 1742 verbrannt wurde, um eine Kaperung zu verhindern.
 Die sechste Gloucester (Schiff, 1745) war ein 50-Kanonen Schiff 4. Klasse, das sich von 1745 bis 1764 in Dienst befand.
 Die siebente HMS Gloucester (1807) war eine 10-Kanonen-Brigg, die 1807 am Lake Erie vom Stapel lief, im April 1813 von den Amerikanern erobert, aber schon wenige Wochen später von den Briten zerstört wurde.
 Die achte HMS Gloucester (1812) war ein 1812 vom Stapel gelaufenes 74-Kanonen-Linienschiff 3. Klasse, das 1884 verkauft wurde.
 Die neunte HMS Gloucester (1909) war ein Leichter Kreuzer der Town-Klasse (1910), der von 1909 bis 1921 in Dienst war.
 Die zehnte HMS Gloucester (C62) war ein Kreuzer der Town-Klasse (1936), der 1937 vom Stapel lief und 1941 vor Kreta versenkt wurde. Das Wrack ist ein protected place nach dem Protection of Military Remains Act.
 1956 wurde beim Portsmouth Dockyard eine Fregatte von 2170 Tonnen bestellt, die den Namen HMS Gloucester erhalten sollte. Der Auftrag wurde später storniert.
 Die elfte HMS Gloucester (D96) ist ein 1982 vom Stapel gelaufener Zerstörer der Sheffield-Klasse.

Einzelnachweise 

Gloucester